Арег Суренович Ованнисян (, 5 января 1965, Ереван) — армянский дипломат.

 1982—1983 — факультет общественных профессий Ереванского государственного университета. Переводчик английского языка.
 1983—1987 — факультет востоковедения Ереванского государственного университета.
 1988—1991 — работал в качестве переводчика в Триполи.
 1992—1993 — член исполнительного совета армянского фонда «Айастан».
 1993 — третий секретарь министерства иностранных дел Армении.
 1993—1996 — третий секретарь, второй секретарь в посольстве Армении в Египте.
 1996—1997 — второй секретарь управления стран Среднего Востока министерства иностранных дел Армении.
 1997—1998 — начальник отдела по связям с прессой управления по связям с общественностью министерства иностранных дел Армении.
 1999—2001 — генеральный консул Армении в Алеппо.
 2001—2006 — чрезвычайный и полномочный посол Армении в Ливане.
 2006—2007 — советник министра иностранных дел Армении.
 С 2007 — начальник управления стран Азии, Океании и Африки министерства иностранных дел Армении.

Послы Армении в Ливане
Консулы Армении в Сирии